Arderne est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1636-1691), doyen anglais de Chester
John Arderne (1307-1392), chirurgien anglais
 (1848-1925), médecin et neurologiste anglais

Toponyme

, parc public de Le Cap

Voir aussi

Homonymie de patronyme